Le nom de ORP Jaskółka a été porté à travers l’histoire successivement par trois dragueurs de mines de la marine polonaise :

 Le , en service de 1921 à 1931, était un dragueur de mines de classe FM, ex- allemand.
 Le , en service de 1935 à 1939, était le premier dragueur de mines de  ; il a participé à la campagne de septembre 1939.
 Le , en service de 1946 à 1959, était un dragueur de mines du projet 253Ł, ex-unité soviétique.

Le nom provient de l’hirondelle, un oiseau que l’on trouve couramment en Pologne.

Notes et références